Буганак:

 Буганак — село в Белорецком районе Башкортостана.
 Буганак — река в России, протекает в Республике Башкортостан.